Марк Емілій Лепід () — традиційне чоловіче ім'я в патриціанському  давньоримському роду Еміліїв.

Відомі такі персони під цим ім'ям:
 Марк Емілій Лепід (консул 285 року до н. е.) (бл. 325 до н. е. — після 275 до н. е.) — консул 285 до н. е..
 Марк Емілій Лепід (консул 232 до н. е.) (бл. 280 до н. е. — 216 до н. е.) — Консул 232 до н. е..
 Марк Емілій Лепід (консул-суфект 221 року до н. е.) — Консул-суффект 221 до н. е..
 Марк Емілій Лепід (претор) (бл. 258 до н. е. — Після 213 до н. е.) — Римський політичний діяч і воєначальник.
 Марк Емілій Лепід (консул 187 р. до н. е.) (230 до н. е. — 152 до н. е.) — Консул 187 до н. е. та 175 до н. е., воєначальник, шість разів принцепс  Сенату, великий понтифік.
 Марк Емілій Лепід (військовий трибун) (бл. 210 до н. е. — після 190 до н. е.) — Військовий трибун 190 до н. е., воєначальник.
 Марк Емілій Лепід Порціна (бл. 180 до н. е. — бл. 123 до н. е.) — консул 137 до н. е.).
 Марк Емілій Лепід (консул 126 року до н. е.) (бл. 170 до н. е. — Після 126 до н. е.) — Консул 126 до н. е..
 Марк Емілій Лепід (консул 158 року до н. е.) — Консул 158 до н. е.
 Марк Емілій Лепід (консул 78 до н. е.) (бл. 121 до н. е. — 77 до н. е.) — консул 78 до н. е., у 77 до н. е. виступив на чолі відкритого заколоту проти  Сенату.
 Марк Емілій Лепід (тріумвір) (89 до н. е. — 13 до н. е.) — консул  46 до н. е. та 42 до н. е., Великий понтифік, входив у другий тріумвірат разом з Октавіаном і Марком Антонієм.
 Марк Емілій Лепід Молодший (52 до н. е. — 30 до н. е.) — Син тріумвіра Лепіда. 17 березня 44 до н. е. був відправлений батьком на Капітолій як заручник, що гарантує безпеку вбивць Цезаря. У 30 до н. е. замишляв змову проти Октавіана.
 Марк Емілій Лепід (консул 6 року) (бл. 29 до н. е. — 33) — консул 6 року.
 Марк Емілій Лепід (чоловік Друзілли) (14 — 39) — чоловік  Юлії Друзілли, призначено  Калігулою як спадкоємець, готував на нього змову.

Багатозначні терміни